Kuenring ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Kuenringer
 Kühnring